Андрей Валерьевич Хмель (, род. 1983, , Белорусская ССР, СССР) — белорусский государственный деятель. Министр жилищно-коммунального хозяйства с 4 июня 2020 года.

Биография 
Родился в 1983 году в г. Лида.

В 2006 году окончил Белорусский государственный аграрный технический университет.

С 2006 года работал инженером-энергетиком в районном сельскохозяйственном унитарном предприятии «Совхоз Лидский». С 2008 по 2013 года работал на различных должностях Лидского районного исполнительного комитета и Гродненского областного исполнительного комитета.

В 2011 году окончил Академию управления при Президенте Республики Беларусь.

С 2013 по 2014 год работал инженером-энергетиком общества с ограниченной ответственностью «Биоком-технология». В 2014 году назначен директором Гродненского унитарного коммунального производственного предприятия «Горсвет». В 2016 году назначен генеральным директором объединённого унитарного производственного предприятия «Гродненское городское жилищно-коммунальное хозяйство».

8 декабря 2017 года назначен на должность заместителя Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

4 июня 2020 года назначен Министром жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте minpriroda.gov.by;
 Лидчанин стал заместителем Андрея Худыка в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды
 У Гродненского городского ЖКХ новый руководитель

Министры жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь
Заместители министров Белоруссии
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании